John Lloyd può riferirsi a:

 John Lloyd – storico
 John Lloyd – tennista britannico
 John Lloyd – ex-rugbista e allenatore gallese
 John Hardress Wilfred Lloyd – scrittore e produttore televisivo nato nel 1951
 John Lloyd – scrittore nato nel 1917
 John Lloyd – giornalista
 John Lloyd – governatore
 John Henry "Pop" Lloyd – giocatore di baseball della Negro Leagues
 John Selwyn-Brooke Lloyd – segretario degli esterni del Regno Unito
 San John Lloyd – uno dei quaranta martiri d'Inghilterra e Galles della Chiesa Cattolica Romana
 John Uri Lloyd – farmacologo, erborista e romanziere